Галуза — українське прізвище.

Відомі носії:

 Галуза Ганна Митрофанівна — українська радянська діячка, бригадир слюсарів роликового цеху вагонного депо станції Красний Лиман Донецької області. Депутат Верховної Ради СРСР 6—7-го скликань.
 Галуза Григорій Григорович — військовик, командир розвідувальної роти 9-ї гвардійської механізованої бригади 3-го гвардійського механізованого корпусу 1-го Прибалтійського фронту, гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Галуза Наталія Олексіївна — українська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу.

Українські прізвища